

Patronyme

Allemagne / Autriche 
  (* 1976), historienne allemande de la littérature
  (* 1966), plongeuse allemande
 , exploitant des mines de Neudek
 Fritz Pecher (1927–2006), footballeur allemand
  (* 1962), homme politique allemand (SPD)
  (* 1957), femme politique autrichienne et députée à l'assemblée nationale (ÖVP)
  (1903–1996), juge allemand.
  (1925–2010), footballeur allemand.

Belgique 
 Édouard Pecher (1885-1926)
 Jules Pecher (1830-1899)
 Julie Pecher (1851-1928)

États-Unis 
  (1956- ), joueur américain de soccer.

Patronyme belge
Patronyme allemand
Patronyme américain